Seryozha – diminutivo del nome Sergej
 Seryozha – romanzo di Vera Panova
 Seryozha – titolo con cui venne distribuito un film sovietico, in italiano noto come Sergino
 5094 Seryozha – asteroide della fascia principale